Bisello – cognome italiano
 Bisello – cianfrinatura